Alan Young peut désigner :
 Alan Young (1919-2016), un acteur américano-britannique ;
 Alan Young, un truquiste surtout connu pour les effets spéciaux du film Gladiator.